Karlstein, Karlštejn földrajzi nevek előfordulása

Ausztriában
 Karlstein an der Thaya, kisváros Alsó-Ausztriában, a Waidhofeni járásban
 Karlsteini várkastély (Schloss Karlstein, Burg Karlstein), Karlstein an der Thaya város fölött
 Karlstein, hegy Alsó-Ausztriában, a Lilienfeldi járásban (1018 m tszf.)
 Karlstein, hegy Stájerországban, a Graz-környéki járásban (767 m tszf.)

Csehországban
 Karlštejn, kisváros a Berouni járásban, német neve Karlstein
 Karlštejn vára, németül Burg Karlstein, csehül hrad Karlštejn, a berouni Karlštejn városában 
 Karlštejn Nemzeti Park, védett természetvédemi övezet a berouni Karlštejn körül (národní přírodní rezervace Karlštejn)
 Karlštejn, Svratouch város része a Chrudimi járásban, német neve Karlstein 
 Karlštejni kastély, németül Schloss Karlstein, csehül Zámek Karlštejn, vadászkastély a svratouchi Karlštejnben 

Németországban
 Karlstein am Main, község Bajorországban, az Aschaffenburgi járásban
 Karlstein, Bad Reichenhall város része, Bajorországban, a Berchtesgadener Land járásban
 Karlstein, jégkorszaki vándorkő Schwiederstorfban, Alsó-Szászországban, a Harburgi járásban

 Hasonló nevek
 Karl’s Stein, sziklacsúcs, kilátóhely Alsó-Ausztriában, Bad Fischau-Brunn község közelében 
 Karlstad
 Karlstadt
 Karlsbad